Мішель Левінас (;  18 квітня 1948 року, Париж) — французький композитор та піаніст, співзасновник та член Ensemble L'Itinéraire.

Головні твори 

 Arsis et Thésis, pour flûte basse sonorisée, 1971, Éd. Henry Lemoine, 7 min.
 Clov et Hamm, pour trombone, tuba, percussions et bande magnétique, 1973, Éd. Henry Lemoine, 8 min.
 Appels, pour 11 instrumentistes, 1974, Éd. Henry Lemoine, 9 min.
 Ouverture pour une fête étrange, pour deux orchestres et dispositif électroacoustique, 1979, Éd. Henry Lemoine, 16 min.
 Concerto pour piano espace n° 2 , 1980, Éd. Henry Lemoine, 12 min.
 Les rires de Gilles, pour cinq instrumentistes et bande magnétique, 1981, Éd. Henry Lemoine, 8 min.
 La conférence des oiseaux, spectacle musical d'après un conte persan de Attar, 1985, Éd. Henry Lemoine, 55 min.
 La cloche fêlée, pour orchestre et dispositif électroacoustique, 1988, Éd. Henry Lemoine, 12 min.
 Voûtes, pour 6 percussionnistes, 1988, Éd. Henry Lemoine, 11 min.
 Préfixes, pour 17 instrumentistes et dispositif électroacoustique, 1991, Éd. Henry Lemoine, 15 min.
 Rebonds, pour sextuor et dispositif électroacoustique, 1993, Éd. Henry Lemoine, 15 min.
 Go-gol, opéra en deux actes sur un livret de Frédéric Tristan d'après des nouvelles de Gogol, 1996, Éd. Henry Lemoine, 120 min.
 Les nègres, opéra en 3 actes sur les textes de Jean Genet, 2003, 108 min.
 La Métamorphose, opéra d'après la nouvelle de Kafka, création le 7 mars 2011 à Lille.
 Froissements d'ailes, pour flûte traversière, composé en 1975. Cette scène décrit un oiseau enfermé dans une pièce.

Дискографія 

— Ouverture pour une fête étrange, Les rires de Gilles, Concerto pour piano espace n° 2, Clov et Hamm, Contrepoints irréels III-rencontres, Adès, 14072-2
— Préfixes, Arsis et Thésis, Froissements d'ailes, Voûtes, Rebonds, Trois études pour piano, La cloche fêlée, Salabert, SCD 9402 
La conférence des oiseaux, spectacle musical d'après un conte persan de Attar, 1985, Éd. Henry Lemoine, 55 min
Les nègres, opéra en 3 actes sur les textes de Jean Genet, 2003, 108 min 33 s

— «La bonne chanson» de Gabriel Fauré, sur des poèmes de Paul Verlaine, avec Magali Leger (soprano) au chant, 2008, chez M&A classique / Intégral

— «Carnaval op.9, Études symphoniques op.13 & Papillons op.2 de Robert Schumann», 2010, chez Saphir Productions

Посилання 
 
 Біографія та список творів: http://www.henry-lemoine.com/fr/compositeurs/levinas.html

Французькі композитори
Композитори XX століття
Спектральна музика
Уродженці Парижа